represja – w psychologii mechanizm wyparcia
 represje – w prawie zespół sankcji (kar)